Stiverne ist der Familienname folgender Personen:

 Aiyanna Stiverne (* 1995), kanadische Leichtathletin
 Bermane Stiverne (* 1978), kanadischer Boxer